Константи́н Константи́нович Пипинашви́ли (; , Кутаиси — 15 апреля 1969, Тбилиси) — советский и грузинский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Грузинской ССР (1967). Член КПСС с 1940 года.

Биография 
До 1936 года учился в режиссёрской мастерской Сергея Эйзенштейна в Государственном институте кинематографии, после чего продолжил образование на режиссёрском факультете. По окончании института с 1939 года работал на Тбилисской киностудии.

Фильмография

Режиссёр 
  — Каджана
  — Мост
  — Золотая тропа
  — Колыбель поэта
  — Тайна двух океанов
  — Маяковский начинался так…
  — На пороге жизни
  — Дети моря

Сценарист 
  — Каджана
  — Золотая тропа
  — Колыбель поэта
  — Тайна двух океанов
  — Маяковский начинался так…
  — Дети моря
  — Ожидание

Награды 
 орден «Знак Почёта» (14.04.1944)
 Народный артист Грузинской ССР (1967).

Примечания

Ссылки 
 БСЭ 

Народные артисты Грузинской ССР
Члены КПСС
Похороненные в Дидубийском пантеоне